Overall beschreibt:
ein Bekleidungsstück, siehe Overall

Overall ist der Name folgender Personen:
 Kassa Overall (* ≈1980), US-amerikanischer Jazzmusiker
Park Overall (* 1957), US-amerikanische Schauspielerin
Scott Overall (* 1983), britischer Langstreckenläufer